Svanavattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Svanavattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (14,2 ha)
Svanavattnet (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (1,35 km²)
Svanavattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (56,5 ha)
Svanavattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (94,9 ha)
Svanavattnet, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (1,11 km²)

Se även
Svanasjön
Svansjön (olika betydelser)
Svantjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn